Басет има више значења:
 Басет (раса)
 Басет (Вирџинија)
 Басет (Ајова)
 Басет (Арканзас)
 Басет (Канзас)
 Басет (Небраска)